Hilarianus ist der Name folgender Personen:

 Hilarianus (Statthalter), römischer Statthalter in Africa (3. Jahrhundert?)
 Hilarianus (Prätorianerpräfekt), römischer Prätorianerpräfekt von Italien (4. Jahrhundert)
 Hilarianus (magister officiorum), römischer Hofbeamter (magister officiorum, Patricius) des Kaisers Leo (5. Jahrhundert)
 Caelius Hilarianus, heidnischer Priester (4. Jahrhundert)
 Decimius Hilarianus Hesperius, römischer Prätorianerpräfekt 378–380
 Furius Hilarianus, römischer Ritter (2. Jahrhundert)
 Mecilius Hilarianus, römischer Konsul 332, Stadt- und Prätorianerpräfekt
 Quintus Iulius Hilarianus, römischer Schriftsteller (4. Jahrhundert)

Siehe auch:
 Hilarinus, Name von Märtyrern
 Hilarius, männlicher Vorname